L'Open d'Inde 2019 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du  au  au Grand Hyatt Kochi Bolgatty de Cochin. Elle est organisée par la WPBSA.

Faits marquants 
Le tenant du titre est John Higgins qui s'était imposé aux dépens de Anthony McGill 5 manches à 1. L'épreuve devait initialement se dérouler pendant le mois de septembre mais elle a été reportée en raison des inondations qui touchèrent le pays au cours du mois d'août.

Le dénouement de cette épreuve est assez inattendu puisque c'est Matthew Selt qui s'impose en battant Lyu Haotian en finale 5-3. Il s'agit de son premier titre en tournoi majeur après plus de dix années sur le circuit. Le meilleur break est signé par un autre Chinois, Zhou Yuelong, qui réalise le  break maximum de l'histoire du snooker.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Qualifications 
Ces matches se sont tenus du 15 au 16 aout 2018 au Preston Guild Hall de Preston en Angleterre. Les rencontres ont été disputées au meilleur des 7 manches.

Tableau

Finale

Centuries

Pendant le tournoi 
 147  Zhou Yuelong
 140  Mark Davis
 140  Zhao Xintong 
 137  Yuan Sijun
 136  Graeme Dott
 133  Andrew Higginson
 132  Scott Donaldson
 130, 116, 109  Li Hang
 127, 113  Anthony Hamilton
 125  Joe Perry
 123  Stuart Bingham
 121, 104, 104  John Higgins
 120, 109, 101  Luca Brecel
 115, 114, 106  Lyu Haotian
 108  Peter Ebdon
 108  Shaun Murphy
 106, 103  Hossein Vafaei
 104  Sam Craigie
 103  Sam Baird
 103, 102  Matthew Selt
 102  Michael Holt

Pendant les qualifications 
 135  Hamza Akbar
 122  Rod Lawler
 118  Joe Swail
 115  Lyu Haotian
 114  Ross Muir
 110  Oliver Lines
 102  Gerard Greene
 102  Michael Holt
 102  Zhou Yuelong
 101  Stuart Bingham
 101  Elliot Slessor

Voir aussi 
 Open d'Inde 2017
 Open d'Inde

Articles connexes 
Snooker
Glossaire du billard
Classement mondial de snooker

Notes et références

Notes

Références

Lien externe 
 Indian Open

Open d'Inde de snooker
Sport en Inde en 2019
Snooker en 2019